

Sigle 
 FCJ – Formula Challenge Japan

Religione 
 F.C.J. – Fedeli Compagne di Gesù
 F.C.J. – Figlie del Cuore di Gesù
 F.C.J. – Suore della Famiglia del Cuore di Gesù

Sport 
 FCJ – Football Club Blackbird, Jyväskylä